Een verkeersweg:
N325 (België)
N325 (Frankrijk)
N325 (Nederland), zie Provinciale weg 325
N-325 (Spanje)